Slutspelet i Svenska cupen i fotboll 2022/2023 är slutspelet i Svenska cupen 2022/2023. De lag som har kvalificerat sig till denna runda har vunnit sin grupp under gruppspelet.

Kvalificerade lag

Matcher

Slutspelet kommer att utspelas genom  enkelmatcher med förlängning vid oavgjort efter full tid (2x15 min) och straffar vid oavgjort efter förlängning.
De 4 bästa gruppvinnarna möter de 4 sämsta gruppvinnarna genom lottning, semifinalmatcherna är en fri lottning där de 4 vinnarna möter varandra och lottas efter att kvartsfinalerna har lottats, lottningen av kvarts- och semifinaler skedde den 6 mars 2023 klockan .

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor
Svenskfotboll.se

Referenser

Svenska cupen i fotboll 2022/2023